El Divisadero puede referirse a:

El Divisadero, localidad de la Argentina;
El Divisadero, municipio de El Salvador;
El Divisadero, periódico de la Región de Aysén, Chile.